Little se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Damon P. Little
 Elbert Luther Little